Сухи́ничский округ — административно-территориальная единица Западной области РСФСР, существовавшая в 1929—1930 годах.

3 июня 1929 г. ВЦИК принял Постановление «Об изменении территориального состава вновь образуемых краевых и областных объединений», 17 июня 1929 г. «О составе округов и районов Западной области и их центрах».

Образование Сухиничского округа организационно завершилось 1 октября 1929 года. Центром округа был назначен город Сухиничи.

Округ был разделён на 11 районов:
 Барятинский
 Всходский
 Думиничский
 Козельский
 Мещовский
 Мосальский
 Павлиновский
 Плохинский
 Спас-Деменский
 Сухиничский
 Юхновский

Округ граничил на севере с Вяземским, на западе со Смоленским, на юго-западе с Рославльским, на юге с Брянским округами Западной области, а на востоке — с Московско-Промышленной областью.

Согласно Объяснительной записке к годовому отчету по сельскому хозяйству за 1928/1929 г. по Сухиничскому округу, его площадь составляла 13 693 км², в него входили 4155 населенных пунктов и 456 сельсоветов. Общее число крестьянских хозяйств составляло 119 742.

Численность населения составляла 680 тысяч человек, из которых городское 23 и сельское 657 тысяч.

Руководство округа:
 ответственный секретарь ОК ВКП (б) Пётр Андреевич Овчинников, 1893 г. рождения;
 председатель окружного исполнительного комитета Фёдор Андреевич Кольцов, 1898 г. рождения.

30 июля 1930 года Сухиничский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Западной области.

Источники 
 Иевлева О. И. Ротация кадров в связи с образованием Сухиничского округа и его ликвидацией // Наука и образование в XXI веке: сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции 31 июля 2017 г. Ч. 1. Тамбов. 2017. С. 53.
 О ликвидации округов: закон ЦИК и СНК от 23 июля 1930 г.// СЗ СССР. 1930 г. отд. I. № 37. С. 676—678
 Практика коллективизации и раскулачивания в Сухиничском округе Западной области РСФСР (1929—1930 гг.)

Литература

Примечания 

Округа РСФСР
Западная область РСФСР
XX век в Смоленской области
XX век в Калужской области
Административные единицы, образованные в 1929 году
Округа, упразднённые в 1930 году
Появились в 1929 году в России